Mabe ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Mabe (1932–2001), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur (als B. Ron Elliot)
 Jacob Mabe (* 1959), Politikwissenschaftler und Philosoph
 Manabu Mabe (1924–1997), brasilianischer Maler, Graveur und Illustrator
 Pule Mabe (* 1980), südafrikanischer Politiker und Journalist
 Sylvain Mabe (* 2000), deutscher Rapper, Schauspieler und Filmregisseur, siehe Symba (Rapper)

Mabe steht für:
 Mabe (Cornwall), Gemeinde in England
 Mabe (Unternehmen), mexikanischer Hersteller von Haushaltsgeräten
 Mabe (Solukhumbu), ein VDC im Distrikt Solukhumbu (Nepal)